Ftáčnik ist der Familienname folgender Personen:

 Ľubomír Ftáčnik (* 1957), slowakischer Schachspieler
 Milan Ftáčnik (1956–2021), slowakischer Politiker